Cherry Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Cherry Island (Delaware)
 Cherry Island (Dorchester County, Maryland)
 Cherry Island (Somerset County, Maryland)
 Cherry Island (Michigan)
 Cherry Island (Minnesota)
 Cherry Island (Montana)
 Cherry Island (Jefferson County, New York)
 Cherry Island (Orange County, New York)
 Cherry Island (Ohio)
 Cherry Island (Pennsylvania)

in Schottland:
 Cherry Island (Loch Ness)

in der Antarktis:
 Cherry Island (Antarktika)

in den Salomonen:
 früherer Name von Anuta